

Personen 
Big Daddy is of was de bijnaam van de volgende personen:
 Idi Amin (±1925-2003), dictator van Oeganda
 Riddick Bowe (geboren 1967), Amerikaans bokser
 Robert Byrd (1917–2010), Amerikaans senator
 Shirley Crabtree (1930-1997), Brits professioneel worstelaar
 Cecil Fielder (geboren 1963), Amerikaans honkbalspeler
 Nelson Frazier Jr. (1971-2014), Amerikaans professioneel worstelaar
 Don Garlits (geboren 1932), Amerikaans dragracer
 Gary Goodridge (geboren 1966), Canadees kickbokser en mixed martial artist
 Vladimir Guerrero (geboren 1975), Dominicaans-Amerikaans honkbalspeler
 Antonio Hardy (geboren 1968), Amerikaans rapper, beter bekend als Big Daddy Kane
 Matt Holliday (geboren 1980), Amerikaans honkbalspeler
 Glenn Hughes (geboren 1951), Engels rockmuzikant
 Eugene Lipscomb (1931-1963), Amerikaans worstelaar en American footballspeler
 Shaquille O'Neal (geboren 1972), Amerikaans basketbalspeler
 Rick Reuschel (geboren 1949), Amerikaans honkbalspeler
 Ed Roth (1932-2001), Amerikaans ontwerper
 Eric Rupe (geboren 1963), Amerikaans BMX-racer
 Jesse M. Unruh (1922–1987), Amerikaans politicus uit Californië
 Dan Wilkinson (geboren 1973), Amerikaans American footballspeler

Personages 
 een personage uit Tennessee Williams' toneelstuk Cat on a Hot Tin Roof (1955)
 een personage uit de Simpons-aflevering "The Simpsons Spin-Off Showcase" (seizoen 8, 1997)
 een personage uit de horrorfilm Land of the Dead (2005)
 een personage uit de animatiefilm De prinses en de kikker (2009)
 een vijand met een bazooka in een cabriolet in het videospel Age of Empires
 een vijand en berschermer van "Little Sisters" uit het videospel BioShock
 verschillende personages uit de Transformers-mediafranchise
 Blanches vader in de televisieserie The Golden Girls
 Wanda's vader in de animatieserie The Fairly OddParents

Andere 
 Big Daddy (1969), een Amerikaanse horrorfilm
 Big Daddy (1999), een Amerikaanse komedie
 Big Daddy (album), het tiende studioalbum van John Mellencamp
 Big Daddy (band), een Amerikaanse parodieband
 Big Daddy's BBQ Sauce, een Amerikaanse voedselproducent
 Big Daddy's House, een Amerikaans kookprogramma
 de naam van de hoogste duin in de Namibische Sossusvlei